Ни́ва (до 1944 року — Сталіндорф, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.